Stromspeicher steht für:

 Speicherkraftwerk, großer Energiespeicher, der elektrische Energie zwischengespeichert
 speziell Batterie-Speicherkraftwerk
 Batteriespeicher, Akkumulatoren mit wenigen kWh Speicherkapazität um Ertragsüberschüsse mitzunehmen, den Eigenverbrauch zu stärken, die Autarkie zu erhöhen oder die Versorgungssicherheit zu erhöhen